Chuvin ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Chuvin (1943–2016), französischer Gräzist und Historiker
 Huguette Meunier-Chuvin (* 1950), französische Historikerin